Pantaleoni peut faire référence à:
 Diomede Pantaleoni (1810-1885) est un médecin et un homme politique italien.
 Maffeo Pantaleoni (1857-1924) est un économiste italien.
 Romilda Pantaleoni (1847-1917) est une soprano italienne.